

Cinema 
 Norwood (Norwood) – film del 1970 diretto da Jack Haley Jr.

Geografia 

Australia
 Norwood (Australia Meridionale)
 Norwood (Tasmania)
 Norwood (Victoria)

Canada
 Norwood (Edmonton)
 Norwood (Ontario)
 Norwood (Manitoba)

India
 Norwood (India)

Regno Unito
 Norwood (Derbyshire)
 Norwood (Dorset)
 Norwood (North Yorkshire)

Stati Uniti d'America
 Norwood (Carolina del Nord)
 Norwood (Colorado)
 Norwood (Georgia)
 Norwood (Illinois)
 Norwood (Kentucky)
 Norwood (Louisiana)
 Norwood (Massachusetts)
 Norwood (Missouri)
 Norwood (New Jersey)
 Norwood (New York)
 Norwood (Ohio)
 Norwood (Pennsylvania)
 Norwood (Wisconsin)

Sudafrica
 Norwood (Gauteng)
 Norwood (Capo Occidentale)

Persone 

 Oliver Norwood, calciatore inglese naturalizzato nordirlandese (1991-vivente).